Кестваж (Кестоваж) — река в России, течёт по территории Верхнетоемского района Архангельской области. Устье реки находится на высоте 29 м над уровнем моря в 36 км по правому берегу реки Сойга. Длина реки составляет 38 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вычегда до впадения реки Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300112103000027166.

Примечания 

Притоки Сойги (притока Северной Двины)
Реки Верхнетоемского района